Roots and Wings — четвёртый студийный альбом блюз-рок-группы Vaya Con Dios, выпущенный 13 декабря 1995 года.

Об альбоме 
Диск записан в жанрах софт-рок, джаз и электро-блюз. Стиль звучания музыки Vaya Con Dios не изменился, но Дани Кляйн увлеклась этникой, арабской и индийской музыкой, также певица любила американский ритм-энд-блюз, что и отразилось на альбоме коллектива. Roots and Wings записывался в студии Musle Shoals в Алабаме, где также работали над своими альбомами Этта Джеймс и Арета Франклин.

С Roots and Wings вышли три сингла: первый сингл в 1995 году — «Don’t Break My Heart», в 1996 году ещё два — «Stay With Me» и «Lonely Feeling». 
Европейский тур в поддержку альбома прошёл в 1996 году. Также в турне по Европе вместе с Vaya Con Dios участвовал 19-летний сын Дани Клейн Саймон Схувертс, клавишник по профессии.

За хорошие продажи диск получил золотой сертификат в Норвегии.

Список композиций

Альбом в чартах

Участники записи 
 Верона Дэвис, Гай Ваку — бэк-вокал
 Дани Кляйн — композитор, продюсер, вокал
 Деметриус Смит — бэк-вокал
 Гевин Райт — скрипка
 Лари Баром, Эндрю Смит — гитара
 Луис Джардим — перкуссия
 Марк Уолкер — клавишные
 Ник Ингман — ударные
 Роджер Хоукинс — ударные
 Чарльз Роуз — дирижёр

Примечания

Ссылки 
 Альбом Roots and Wings на сайте AllMusic
 Roots and Wings на discogs.com

Альбомы Vaya Con Dios
Альбомы на английском языке
Платиновые альбомы